Shaoyang bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Shaoyang (邵阳市) in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shaoyang;
 den in der gleichnamigen Stadt gelegenen Kreis Shaoyang (邵阳县), siehe Shaoyang (Kreis);
 das Dorf Shaoyang (韶阳村) der Gemeinde Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shaoyang (Shaoshan).